Safran — французький промисловий конгломерат.
 Safran Book — українське сходознавче видавництво.